В одиночному розряді тенісного турніру San Diego Open 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Трейсі Остін здобула титул, у фіналі перемігши Кеті Ріналді-Стункел 7-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Трейсі Остін (Переможниця)
  Кеті Ріналді-Стункел (фінал)
  Кеті Джордан (півфінал)
  Бонні Гадушек (чвертьфінал)
  Гелена Сукова (2-ге коло)
  Сабіна Сіммондс (2-ге коло)
  Даянн Балестрат (2-ге коло)
  Кейт Летем (чвертьфінал)

 Марселла Мескер (2-ге коло)
 Патрісія Медраду (1-ше коло)
 Сьюзен Маскарін (1-ше коло)
 Марін Луї-Гарпер (2-ге коло)
 Барбара Геллквіст (2-ге коло)
 Бет Герр (2-ге коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Southern California Open